До́нна Ка́ран (), урождённая До́нна А́йви Фа́ске (; , Нью-Йорк, США) — американский модельер и предпринимательница. Создала всемирно известные торговые марки Donna Karan и DKNY (Donna Karan New York).

Биография 
Донна Айви Фаске родилась  в Нью-Йорке. Росла в семье отчима (портного) и матери (модели). В возрасте 14 лет стала продавцом одежды.

В 1966 году окончила школу (George W. Hewlett High School) и два года обучалась искусству дизайна и рисунка в Parsons School of Design. Работала на модный дом Анны Кляйн после смерти его основательницы до 1989 года. Тогда же запустила свою первую линию the Essentials и легендарную «Seven Easy Pieces».

Компания 
Когда в 1974 году Анна Кляйн умерла от рака, Каран стала главным модельером её Дома. А в 1984 году основала свой — Donna Karan International Inc. И поддержал её проект акционер Дома Anne Klein — японская группа Takihyo. Осенью 1985 года новый Дом представил первую коллекцию. После показа пресса сделала вывод: Каран входит в историю моды, предлагая новаторскую точку зрения — Donna Karan Collection признана бестселлером в США.

Очень быстро из небольшого ателье в домашней гостиной, переоборудованной под цех, компания стала глобальной Donna Karan New York Company.

С весны 1997 года производится одежда ещё под несколькими лейблами:
 D,
 DKNY Classic,
 DKNY Active.

К 1998 году там трудилось 1540 сотрудников, из них без малого сто дизайнеров. Команда была разбита на девять групп.

В 2008 году лицом компании стала Кейт Мосс.

Она стала одной из самых успешных женщин в мире. Среди её почитателей и миллионеры и рабочий класс. Сегодня, империя Донны получила международный успех и признание. Госпожа Каран останется актуальной в мировой моде и продолжит впечатлять нас невероятно оригинальным и современным подходом.

Донна Каран стала первым дизайнером, разработавшим уникальную концепцию «Семь простых вещей». Она продумала все до мелочей, и её концепция заключается в том, что каждая женщина, проживающая в крупном городе, должна включить в свой базовый гардероб семь незаменимых вещей. Для Донны Каран это свитер, легинсы, брюки, кожаный жакет, блузка, костюм и удобное платье. В отличие от других модельеров, Каран никогда не стремится создавать роскошные наряды и говорит, что её одежда предназначена для всех.

Награды 
 Премия Coty American Fashion Critics’ Award в 1977 и 1982 годах.
 Зачисление в зал славы Coty (1984).
 Council of Fashion Designers of America (CFDA) отметил её мужскую линию 1992 года и женскую в 1990 и 1996 годах.
 Специальные призы CFDA три года подряд (1985, 1986, 1987).
 Отмечена Fashion Group International а т. н. «Ночи звёзд».

Личная жизнь 

В начале 1970-х вышла замуж за владельца сети магазинов одежды Марка Карана, родила дочь Габриэль. В 1978 году пара развелась.

В 1983 году вышла замуж за скульптора Стивена Уайса, который возглавлял её компанию в качестве генерального директора вплоть до своей смерти от рака легких в 2001 году

Живёт в своём родном штате Нью-Йорк.

Изучает каббалу.

Ближайшей подругой Донны Каран является Барбра Стрейзанд.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Donna Karan New York 
 Биография на английском
 Биография на русском 

Выпускники Средней школы Джорджа У. Хьюлетта
Модельеры США
Предприниматели США